Krystyna Łyczywek – romanistka, tłumaczka literatury francuskiej, fotografik, dziennikarka
 Roman Łyczywek – prawnik
 Włodzimierz Łyczywek – polski polityk, adwokat